Пётр Антонович (,  — , ) — второй сын герцога Антона Ульриха и принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны, брат российского императора Ивана VI.

Биография 
Родился 30 марта 1745 года. Родители Петра Антоновича жили в Холмогорах в ссылке, поскольку согласно завещанию Анны Иоанновны брауншвейгские принцы и принцессы имели больше прав на престол, чем сама императрица Елизавета Петровна и её племянник Пётр Фёдорович, объявленный наследником. 

В отличие от своего старшего брата Ивана VI, который был помещён в отдельную комнату, младшие братья и сёстры жили вместе со своим отцом после смерти матери в 1746 году. В Холмогорах семья занимала дом епископа. Поскольку их отец имел отношения со служанками, их прислуга в конечном итоге стала состоять из их братьев и сестёр. По императорскому указу 1750 года принцам и принцессам было запрещено учиться читать и писать.

В 1766 году императрица Екатерина II предложила освободить их отца, но он отказался оставить детей и оставался с ними до самой смерти в 1774 году. В 1780 году Екатерина повелела освободить их и передать под опеку их тётки по отцовской линии, вдовствующей датской королевы Юлианы Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Перед освобождением их привезли в Архангельск для допроса губернатором Алексеем Петровичем Мельгуновым. Мельгунов составил описания брауншвейгского семейства. Он сообщил, что все четверо братьев и сёстер были физически слабыми. Пётр был однобоким и кривоногим. Несмотря на физическую слабость, все четверо были описаны как умными и приятными в общении людьми, которые сами научились читать и писать, несмотря на имперский запрет. Они дружили между собой, вместе ухаживали за садом, курами и утками, ездили на лошадях, играли в шахматы и карты. В отчёте Мельгунова Елизавета Антоновна значилась как глава семейства.

Перед освобождением братьям и сёстрам были предоставлены новый гардероб и вручены подарки от императрицы. Когда им сказали о переводе в Данию, они попросили, чтобы их поселили в отдалённом месте, где мало людей. Они покинули Россию на корабле 27 июня 1780 года, а 30 августа того же года прибыли в Данию. По бюрократическим причинам они были вынуждены расстаться со своими слугами (бывшими их единокровными братьями и сёстрами). Их тётка Юлиана Мария так никогда их не навестила. Они жили под домашним арестом в Хорсенсе за счёт императрицы Екатерины. Они жили в относительном комфорте и имели небольшой «двор», состоящий из полусотни датчан, за исключением их русского православного священника. Братья и сёстры, не привыкшие к своей новой относительной свободе и окружённые людьми, чей язык они не понимали, были несчастны в Дании.

Умер 30 января 1798 года.

Примечания

Литература 
 

Мекленбург-Брауншвейг-Романовы
Сосланные в Холмогоры